În sezonul 1956 A PFG a avut 12 echipe iar CDNA Sofia a câștigat trofeul. Golgeter a fost Pavel Vladimirov, cu 16 goluri marcate.

Clasament
Clasamentul primei ligi bulgare de fotbal la finalul sezonului 1956.

Referințe
 Bulgaria - Lista clasamentelor finale (RSSSF)

Sezoane A PFG